Apamea schildei är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1901. Apamea schildei ingår i släktet Apamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
schildei